Fagot a MiG–15 vadászrepülőgép NATO-kódneve
9M111 Fagot (NATO-kódja: AT–4 Spigot) páncéltörő rakéta
Fagott, fúvós hangszer